Charles Givone (né en 1988), joueur français de rugby à XV
 Daniel Givone, guitariste français de jazz manouche
Patronyme italien